El término tamil hace referencia en esta enciclopedia a:

Cultura étnica 
 a tamil, un grupo étnico nativo del sur de la India, Malasia y Sri Lanka;
 al tamil, el idioma de esa etnia;
 al alfabeto tamil, el alfabeto empleado para ese idioma;

Geografía política 
 a Tamil Nadu, un estado del sureste de la India;
 a Tamil Eelam, un estado propuesto por los tamiles de Sri Lanka.

Véase también 
 al cine tamil, también conocido como Kollywood.